Vzgliad (russe : Взгляд), que l'on pourrait traduire en français par « regard » ou « vision », peut faire référence à :
 , émission de télévision de l'Union soviétique représentative de la période de la Perestroïka, lancée en 1987,
 Vzgliad, nom original du journal russe Novy Vzgliad, fondé en 1992,
 Vzgliad.ru, site russe d'actualité fondé en 2005 et produit par Konstantin Rykov.